Stacione Ferovijarija ima više značenja:
 Stacione Ferovijarija (Areco)
 Stacione Ferovijarija (Asti)
 Stacione Ferovijarija (Bergamo)
 Stacione Ferovijarija (Kaljari)
 Stacione Ferovijarija (L'Akvila)
 Stacione Ferovijarija (Mesina)
 Stacione Ferovijarija (Modena)
 Stacione Ferovijarija (Trapani)